Tinner ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Tinner (* 1971), Schweizer Politiker (FDP)
 René Tinner (* 1953), Schweizer Musikproduzent und Studiotechniker
 Urs Tinner (* 1965), Schweizer Ingenieur